Пухно Иван Петрович (1911—1989) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда (1954)

Биография 
С 1926 работал учеником столяра лесопильного завода в Сталино, с 1927 года — слесарем Путиловского завода, а в 1930—1931 годах трудился слесарем на заводе им. 15-летия комсомола Украины.

В 1931 году он посещает курсы трактористов в школе механизации ст. Квашино Амвросиевского района Донецкой области. В 1932 году учится на курсах механиков в п. Приморский.

В 1937 году работает бригадиром комбайнёров в совхозе «Горняк» Старобешевского района, с 1938 года — помощником бригадира, а затем бригадиром тракторной бригады колхоза им. Шевченко с. Новосёловка Старобешевского района.

В 1941—1945 годах на фронте в составе 26-й танковой бригаде. Шофёр.

После войны возвращается в тракторную бригаду Старобешевской МТС, в колхоз им. Розы Люксембург с. Марьяновка. В 1954 году Ивану Петровичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот».

С 1947 по 1971 год И. П. Пухно работал в колхозе «Заря» бригадиром тракторной бригады, откуда и ушёл на заслуженный отдых.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1954)
 Орден Октябрьской революции, медали «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии».

Примечания

Литература 
 Газета «Новая Жизнь» (пгт. Старобешево) 1963 год, № 31

Ссылки 
 
 Пухно Иван Петрович

Герои Социалистического Труда
Кавалеры ордена Ленина